Ки́ра — многозначный термин:
 Кира — женское имя.
 Кира — национальный женский костюм женщин Бутана.
 Кира — персонаж серии игр «Mortal Kombat».
 Кира — река в Псковской области России и в Латвии.
 Кира — река в Хабаровском крае.
  — греческий остров в заливе Сароникос.
 Кира (Фокида) — малый город в Греции.
 Кира (город) — город в Уганде.
 Кира (лунный кратер) — маленький вулканический кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
  — прозвище, данное нескольким серийным убийцам, использующим для убийств преступников тетради смерти.